La Serie Mundial de 1921 fue disputada entre New York Giants y New York Yankees.

Los Giants resultaron ganadores al vencer en la serie por 5 partidos a 3.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Juego 6

Juego 7

Juego 8

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1921 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1921
Estados Unidos en 1921
Deporte en 1921